Клапан постоянного расхода воздуха () — дроссельная заслонка с механическим регулятором для поддержания постоянного потока воздуха для вентиляционных систем. Такие клапаны являются эволюцией обычных дроссельных клапанов для систем общеобменной вентиляции. Отличие от обычного дросселя является автоматический механизм открытия и закрытия заслонки с помощью механического регулятора, который реагирует на изменение потока воздуха в сечении клапана.

Основная сфера применения 
 Системы механической вентиляции
 Применяются на притоке и вытяжке
 Типы объектов: Жилые дома, офисный центры, социальные объекты с механической системой вентиляции

Принцип работы основан на уравнении Бернулли (закон сохранения энергии), дроссельная заслонка клапана является местным заужением, в котором скоростной напор увеличивается, а падает местно давление. Заслонка чувствительна к изменению давления, что приводит её в движение. Сила движения заслонки регулируется настроечной пружиной. Известны так же клапаны постоянного расхода воздуха в которых используется резиновая диафрагма, которая выполняет функцию заслонки и настроечной пружины. Такие устройства клапана более подвержены к старению за счет детектирования резиновой мембраны.

Клапаны, как правило, выпускаются двух видов: в пластиковом корпусе и в стальном корпусе. Клапаны в пластиковом корпусе вставляются в воздуховод и имеют настроечную шкалу, которую необходимо настраивать до установки клапана. Стальные клапаны CAV как правило имеют наружную настройку, что гораздо удобнее для наладки.

Преимущества 
 Высокая точность поддержания настроенного расхода воздуха
 Простая настройка
 Не требуют частого обслуживания и подведения электричества

Недостатки 
 Более высокая цена в сравнении с обычными дроссель клапанами

Точность работы 
Клапаны постоянного расхода воздуха являются не идеальными регуляторами, что обусловлено диссипативными силами. То есть за счёте сил трения в клапане возникают не точности в регулировании. Производители заявляют точность поддержания расхода воздуха 5-15 %. Что является достаточной точностью для общеобменных систем вентиляции. Однако по мнению профессиональных наладчиков реальная точность регулирования колеблется от 10 до 20 % в реальных условиях вентиляции.

Клапаны постоянного расхода воздуха во взрывозащищенном исполнении
В большинстве технологических процессах требуется применение систем вентиляции которые устойчивы к взрывозащищенности, то есть не образуют ни каких искр для возможного воспламенения воздуха или воздушной смеси. Функционал таких клапанов точно такой же как и обычных CAV клапанов, за исключением как правило специального антиискрового покрытия изделия. Такие клапаны в Европе имеют сертификат ATEX, а в России должны иметь сертификацию по классу безопасности ТР ТС 012/2011 О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах. Клапан может быть сертифицирован как серия или партия.

Ссылки 
 https://finance.yahoo.com/news/ventilation-company-systemair-discontinues-deliveries-070000135.html
 http://webinar.abok.ru/company/Trox_rus/